Unterhagen steht für:
 Unterhagen (Landl), Ortsteil von Landl (Gemeinde Werfen), Land Salzburg, Österreich
 Unterhagen (Wermelskirchen), Stadtteil von Wermelskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Unterhagen, Naturdenkmal im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt), siehe Liste der Naturdenkmale im Landkreis Börde
 Unterhagen, Teil des Naturschutzgebietes Oberhagen bei Warstein, Nordrhein-Westfalen